«Дверь в лето»:
 Дверь в лето — фантастический роман Роберта Хайнлайна.
 Дверь в лето (фестиваль) — фестиваль акустической музыки, проходящий в выборгском парке Монрепо.
 Дверь в лето (телеспектакль) – российский телеспектакль по мотивам романа Хайнлайна.